Села
 Саївка — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Саївка — Полтавська область, Гребінківський район